Kathrin Mädler ist der Name folgender Personen:

* Kathrin Mädler (Pharmazeutin) (* 1971), deutsche Pharmazeutin und Diabetologin
 Kathrin Mädler (Intendantin) (* 1976), deutsche Theaterregisseurin und Intendantin